La Combattante-klass kan avse flera fartygsklasser konstruerade av Lürssen i Tyskland och tillverkade av Construction Mécaniques de Normandie i Frankrike eller på licens.La Combattante – Fransk patrullbåt sjösatt 1963. Urtypen för efterföljande fartyg.
La Combattante I-klass - tolv fartyg tillverkade för Israels flotta under 1960-talet. Se Sa'ar 1-klass.
''La Combattante Im-klass - åtta fartyg byggda för Kuwaits flotta i slutet på 1960-talet. Se Umm Al Maradim-klass.La Combattante II-klass - tolv fartyg tillverkade för Irans flotta från 1974 till 1981. Se Kaman-klass.La Combattante IIa-klass - tjugo fartyg byggda för tyska Bundesmarine. Se Tiger-klass.La Combattante IId-klass - fyra fartyg byggda för Malaysias flotta. Se Perdana-klass.La Combattante IIg''-klass - tio fartyg byggda för Libyens flotta. Se Beir Grassa-klass.
La Combattante III-klass - tio fartyg tillverkade för Greklands flotta i mitten på 1970-talet.
La Combattante IIIb-klass - tre fartyg byggda för Nigerias flotta i början av 1980-talet.
La Combattante IIIm-klass - tre fartyg för Qatar samt tre för Tunisien byggda under 1980-talet.